Breillat ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Breillat (* 1948), französische Filmregisseurin
 Marie-Hélène Breillat (* 1947), französische Schauspielerin